Das Wuxi Classic 2010 war ein Snookerturnier, das vom 3. bis 6. Juli 2010 in Wuxi ausgetragen wurde. Es war ein Einladungsturnier im Rahmen der Main Tour der Snooker-Saison 2010/11.

Shaun Murphy konnte sich im Finale mit 9:8 gegen Ding Junhui durchsetzen, nachdem er im Halbfinale den Titelverteidiger Mark Allen mit 6:1 geschlagen hatte.

Ergebnisse

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Ergebnisse (auf snooker.org)

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010